Judd Apatow, född 6 december 1967 i stadsdelen Flushing i Queens i New York, är en amerikansk manusförfattare, filmregissör, filmproducent och komiker.

Judd Apatow föddes i New York-förorten Flushing och växte upp i Syosset, New York. Han är mest känd för att ha skrivit och regisserat framgångsrika komedifilmer som The 40 Year-Old Virgin och På smällen. Han har producerat filmer som Cable Guy, Anchorman, Get Him to the Greek, Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby, Supersugen och Bridesmaids. Han är grundare till produktionsbolaget Apatow Productions.

Han är sedan 1997 gift med skådespelaren Leslie Mann och deras döttrar Maude Apatow och Iris Apatow är också verksamma skådespelare.

Filmografi i urval

Filmer

Television

Referenser

Externa länkar 

Amerikanska filmregissörer
Amerikanska manusförfattare
Amerikanska filmproducenter
Personer i USA under 1900-talet
Personer i USA under 2000-talet
Personer från New York
Födda 1967
Levande personer
Män